Голь — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Голь, Николай Михайлович (род. 1952) — русский поэт, переводчик, драматург.
 Голь, Теодор (1844—1910) — швейцарский архитектор.
 Голь, Шарли (1932—2005) — люксембургский велогонщик.
 Голь, Януш (род. 1985) — польский футболист.
 Де Голль, Шарль (1890—1970) — французский военный и государственный деятель.

Топоним 
 Голь (слово тюркского происхождения, буквально «озеро»; может фиксироваться и в других формах) — составная часть названий ряда водоёмов в Крыму.
 Голь (также Янышское) — одно из названий озера в Ленинском районе Крыма.